1830 kan syfta på

 1830– ett år i den gregorianska kalendern
1830 års revolutioner – en serie revolutioner i Frankrike under 1830
1830: Railroads & Robber Barons – ett datorspel från 1993
1830: Railroads and Robber Barons – ett brädspel från 1986